Het schoonspringen vanaf de 1 meter plank voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2019 vond plaats op 12 en 13 juli 2019 in het Nambu University Municipal Aquatics Center in Gwangju.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Vrouwen 01